Un temple de Khonsou est un temple égyptien dédié au culte de Khonsou. Il en existe plusieurs :
 temple de Khonsou (Karnak)
 temple de Khonsou (Tanis)

Index égyptologique
Khonsou